San Costantino steht für:

 San Costantino Albanese, eine süditalienische Gemeinde in der Provinz Potenza in der Basilikata
 San Costantino Calabro, eine italienische Gemeinde in der Provinz Vibo Valentia in Kalabrien.